Juan Sebastián Pedroza Perdomo (Melgar; 8 de abril de 1999), es un futbolista colombiano. Juega como mediocampista y actualmente milita en Al-Batin de la Liga Profesional Saudí

Es hermano del exfutbolista Juan Guillermo Pedroza.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Enlaces externos 

Nacidos en Melgar (Tolima)
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Independiente Santa Fe
Futbolistas del Al Batin FC
Hermanos futbolistas